Курек () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Курек, Бартош (род. 1988) — польский волейболист, нападающий, чемпион Европы 2009 года.
 Курек, Виктор Викторович (1944—2012) — белорусский анестезиолог-реаниматолог, профессор, основатель школы детских анестезиологов-реаниматологов Республики Беларусь.
 Курек, Ялю (1904—1983) — польский писатель, поэт, представитель литературного движения «Краковский авангард».